Oh Boy signifie Oh garçon et peut désigner :

Roman 

 , roman de Marie-Aude Murail publié en 2000, École des Loisirs.

Télévision 

 , série télévisée diffusée dans les années 1950.

Cinéma 

 , titre original de Cœurs de vingt ans, film américain d'Albert Capellani sorti en 1919 ;
 , film britannique d'Albert de Courville sorti en 1938 ;
 , film néerlandais d'Orlow Seunke sorti en 1991 ;
 , film d'Ayse Eldek sorti en 2007 ;
 , film allemand de Jan-Ole Gerster sorti en 2012 ;

Pièce 
Oh Boy ! , de Catherine Verlaguet d'après le roman de Marie-Aude Murail, mise en scène d'Olivier Letellier. Création 2009. Molière 2010 du spectacle jeune public.

Musique

Label 

 , label américain.

Comédie musicale 

 , comédie musicale de 1917.

Album 

 , album de Brotherhood of Man sorti en  ;
 , album de Don Cisco sorti le  ;

Chanson 

 , chanson des Crickets, figurant sur l'album The "Chirping" Crickets sorti le  ;

 , chanson de Rose Roycefigurant sur l'album Rose Royce II: In Full Bloom sorti le  ;

 , chanson de Brotherhood of Man sortie le  ;
 , chanson de Cam'ron featuring Juelz Santana, figurant sur l'album Come Home with Me sorti le  ;
 , chanson de Duffy, figurant sur l'album Rockferry sorti le  ;
 , chanson de GEM, figurant sur l'album Xposed sorti le  ;
 , chanson d'Allan Sherman, figurant sur l'album My Son, the Folk Singer sorti en 1962 ;
 , chanson de Billy Falcon, figurant sur l'album Pretty Blue World sorti en 1991 ;
 , chanson de Jimmy Witherspoon ;7
 , chanson des Concretes sortie le  ;

Notes et références

Voir aussi